Baroncelli ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Bandini Baroncelli (1420–1479), italienischer Bankier und Attentäter
 Jacques de Baroncelli (1881–1951), französischer Filmregisseur
 Jean de Baroncelli (1914–1998), französischer Filmkritiker
 Niccolò Baroncelli († 1453), italienischer Bildhauer
 Folco de Baroncelli-Javon (1869–1943), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Baronchelli